Margaret (Alabama), localitat estatunidenca a l'estat d'Alabama
 Margaret (pel·lícula de 2009), telefilm britànic dirigit per James Kent sobre la vida de Margaret Thatcher
 Margaret (pel·lícula de 2011), drama romàntic estatunidenc dirigit per Kenneth Lonergan
 Margaret (revista), revista japonesa de manga publicada entre 1988 i 1990